Lazzari es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Personas 
Alfredo Lazzari (1871-1949), pintor ítaloargentino.
Andrea Lazzari (1984-), futbolista italiano.
Bice Lazzari (1900-1981), pintor italiano.
Carlos Lazzari (1925-2009), músico argentino.
Dionisio Lazzari (1617–1689), escultor y arquitecto italiano.
Emilio Lazzari (1823-1902), pintor italiano.
Flavio Lazzari (1986-), futbolista italiano.
Guillermina Lazzari (1988-), futbolista, funcionaria y entrenadora argentina.
Lita de Lázzari (1925-2015), ama de casa y presentadora de televisión argentina.
Niccolò Lazzari, editor de cine italiano.
Pietro Lazzari (1895-1979), escultor ítaloestadounidense.
Roberto Lazzari (1937-), nadador italiano.
Rodrigo De Lazzari (1980-), futbolista brasileño.
Sylvio Lazzari (1857-1944), compositor francés.